Palestra Itália war ein häufiger Name brasilianischer Fußballklubs, die von italienischen Einwanderern gegründet worden sind. Der Begriff Palestra (von  ‚Ringerschule‘) beschreibt im italienischen Sprachgebrauch eine Turnhalle.

Vereine 
 Paléstra aus Belo Horizonte und São Paulo
Nach dem Kriegseintritt Brasiliens auf Seiten der Alliierten im Zweiten Weltkrieg 1942 wurden viele Vereine mit Namen, die auf die Achsenmächte Italien oder Deutschland Bezug nahmen, dazu angehalten diesen zu "brasilianisieren".

Umbenannt wurden inter alia
 der Verein Sociedade Sportiva Palestra Itália aus Belo Horizonte in Cruzeiro EC
 der Verein Società Palestra Itália aus São Paulo in  SE Palmeiras

 Paléstra FC aus Curitiba 
Der Palestra Itália Futebol Clube aus Curitiba ist einer der Vorgängervereine des Colorado EC, der 1989 wiederum im Paraná Clube aufging.

Stadion 
Estádio Palestra Itália ist der offizielle Name des Stadions von Palmeiras, das auch als Estádio Parque Antárctica bezeichnet wird.

!